Weiße Flotte (häufig auch Weisse Flotte) steht für die folgenden deutschen Fahrgastschifffahrts-Gesellschaften:

 Weiße Flotte Bad Zwischenahn, siehe Zwischenahner Meer #Wirtschaft
 Weisse Flotte Baldeney, Essen
 Weiße Flotte Berlin, siehe Stern und Kreisschiffahrt
 Weiße Flotte (Bodensee)
 Weiße Flotte Dresden, siehe Sächsische Dampfschiffahrt
 Weisse Flotte Düsseldorf
 Weiße Flotte Duisburg
 Weiße Flotte (Heidelberg)
 Weiße Flotte Magdeburg, siehe Magdeburg #Schifffahrt
 Weiße Flotte (Mülheim an der Ruhr)
 Weisse Flotte Müritz
 Weisse Flotte Potsdam
 Weiße Flotte (Rhein)
 Weiße Flotte (Rostock)
 Weiße Flotte (Schwerin)
 Weiße Flotte (Stralsund)

Siehe auch:
 Große Weiße Flotte, Weltumrundung
 Unser Sandmännchen: Weiße Flotte